Млынарчик () — польская фамилия. Известные носители:

 Млынарчик, Алекс (род. 1934) — словацкий художник.
 Млынарчик, Хенрик (род. 1955) — польский политик.
 Млынарчик, Юзеф (род. 1953) — польский футболист.